Ryszard Łaszewski (1828–1923), agronom, podporucznik, powstaniec styczniowy
 Ryszard Łaszewski (1941–2022), profesor nauk prawnych